

Пономарьовська сільська рада — сільське поселення, Пономарьовський район, Оренбурзька область
 Пономарьовська сільська рада — сільське поселення, Усть-Калманський район, Алтайський край